Эрбо́л Канатбе́кович Атаба́ев (; 15 августа 2001, Кант, Киргизия) — российский и киргизский футболист, полузащитник сборной Киргизии.

Биография

Ранние годы 
Футболом начал заниматься в возрасте 5 лет в родном городе в системе местного клуба «Абдыш-Ата». С 9 до 11 лет был в школе казанского «Рубина», для поступления в которую, по словам его отца, был вынужден получить российское гражданство. В 2012 году прошёл отбор в кантеру «Барселоны», а после её окончания продолжил футбольное образование в юношеских командах «Оспиталета», «Гавы», «Кастельдефельса»[en], «Спортивной ассоциации Жузепа Марии Жене» и .

Клубная карьера 
Во второй половине 2020 года был в составе «Гранольерса», но на поле не выходил. Затем провёл 5 встреч и забил 1 гол в региональном чемпионате Каталонии[en] за клуб «Сантбоя», куда перешёл в начале января 2021 года. В апреле того же года вернулся в Киргизию и пополнил ряды клуба «Абдыш-Ата», где в своё время начинал заниматься футболом; однако в заявку команды был внесён только летом, после открытия трансферного окна. В итоге в составе кантского коллектива в сезоне 2021 года сыграл 15 матчей, забил 2 мяча, отдал 5 голевых передач и стал вице-чемпионом страны.

В феврале 2022 года на правах свободного агента стал игроком махачкалинского «Динамо», за которое дебютировал 6 марта в поединке первенства: вышел на поле в стартовом составе, однако уже на 38-й минуте был заменён из-за травмы — перелома плюсневой кости стопы. 29 мая дальним ударом из-за пределов штрафной забил свой первый гол за дагестанский клуб. В итоге в сезоне 2021/22 в составе «Динамо» провёл 7 игр, забил 1 мяч и стал победителем группы 1 Второго дивизиона ФНЛ.

Национальная сборная 
В марте 2022 года получил киргизское гражданство. 23 мая того же года был включён в список игроков, вызванных на учебно-тренировочный сбор главной национальной команды Киргизии для подготовки к отборочным матчам[en] Кубка Азии 2023; затем для участия в них получил вызов в сборную, в составе которой дебютировал 8 июня, выйдя на замену вместо Гулжигита Алыкулова на 73-й минуте поединка против Сингапура. 11 июня вышел в стартовом составе команды во встрече против Мьянмы: отметился голевой передачей на Виктора Майера на 25-й минуте, но уже на 35-й был заменён на Гулжигита Алыкулова; аналогично и 14 июня начал игру против Таджикистана с первых минут и затем уступил место Алыкулову, но на этот раз в перерыве матча. В сентябре попал сначала в расширенный, а затем и в окончательный состав киргизской команды для участия в учебно-тренировочном сборе и товарищеском поединке со сборной России 24-го числа того же месяца, в котором в итоге вышел на поле с первых минут встречи и отыграл весь матч полностью.

Достижения 
«Абдыш-Ата»
 Вице-чемпион Киргизии: 2021.

«Динамо» (Махачкала)
 Победитель группы 1 Второго дивизиона ФНЛ: 2021/22.

Статистика

Клубная

В сборной

Все матчи за сборную

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 

 

Интервью
 
 

Футболисты России
Футболисты Киргизии
Игроки сборной Киргизии по футболу
Игроки ФК «Абдыш-Ата»
Игроки ФК «Динамо» Махачкала